Onderdistrict in Indonesië
 Randuagung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Randuagung (Sumber), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Randuagung (Kebomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Randuagung (Randuagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Randuagung (Singosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java